Granito - tipo comum de rocha ígnea.
 Granito - município brasileiro do estado de Pernambuco.
 Granito do Sameiro é um complexo granítico situado no norte de Portugal.
 Graniti - comuna italiana da região da Sicília.
 Granita - é uma bebida semicongelada preparada com açúcar, água e frutas típica da Sicília.

Ver também
 Granite

Desambiguações de topônimos